Ассіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Ассіньї () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер